László Bódi – węgierski żużlowiec
 László Bódi – węgierski muzyk